Louis Jourdan (1788-1848), médecin, lexicographe et traducteur français ;
 Louis Jourdan (1810-1881), journaliste et éditeur de presse français ;
 Louis Jourdan (1843-1932), homme politique français ;
 Louis Jourdan (1872-1948), peintre français ;
 Louis Jourdan (1921-2015), acteur français.